Бьоркстранд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бьоркстранд, Оливер (род. 1995) — профессиональный датский хоккеист, правый нападающий.
 Бьоркстранд, Патрик (род. 1992) — датский хоккеист.